Hollywood Cowboy peut faire référence à :
 Hollywood Cowboy, film américain réalisé par George Sherman, sorti en 1937 ;
 Hollywood Cowboy, titre alternatif du film Hearts of the West réalisé par Howard Zieff, sorti en 1975.